Les Hordes (mini-série, 1990)
 Hordes, un jeu de bataille de figurine à l'échelle  produit par Privateer Press
 Hordes, un jeu par navigateur de survie multijoueur et en temps réel, sorti en 2008.